Paul Isberg kan syfta på:

*Paul Isberg (1848–1908), svensk ämbetsman
Paul Isberg (1882–1955), svensk seglare